'''Баленков:
 Баленков, Михаил Павлович (1940—1995) — советский гребец и тренер по академической гребле.
 Баленков, Николай Павлович (1949—1973) — советский спортсмен по академической гребле.